Марфил има више значења:

 Марфил (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марфил (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику